Juletræet kan henvise til:

 Juletræet (film fra 1907), en dansk filmoptagelse
 Juletræet (årsskrift), et dansk tidligere årsskrift